

Cinema 
 Intermezzo (Entr'acte) – film del 1924 diretto da René Clair 
 Intermezzo – film del 1936 diretto da Gustaf Molander
 Intermezzo – film del 1939 diretto da Gregory Ratoff

Musica 
 Intermezzo – tipo di composizione musicale
 Intermezzo – opera lirica di Richard Strauss del 1924
 Intermezzo – inno nazionale della Bosnia ed Erzegovina

Altro 
 Intermezzo – file system distribuito per Linux
 Intermezzo – fase non interattiva dei videogiochi
 Intermezzo – testo teatrale di Jean Giraudoux del 1933